Integriteit (persoon), eerlijkheid en oprechtheid
Integer (informatica), een geheel getal